Goings ist der Familienname folgender Personen:

 Arlene Goings-Means († 2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Ralph Goings (1928–2016), US-amerikanischer Maler
 Rick Goings (* 1946), US-amerikanischer Manager